

Patronyme 

 Auguste Angellier (1848-1911), poète, enseignant ;
 Joseph Jérôme Hilaire Angellier (1778-1857), polytechnicien, préfet, pédagogue.

Autres 
Auguste Angellier a donné son nom à une rue de Lille, la rue Angellier, ainsi qu'à une bibliothèque de l'université de Lille.